Кулако́в — російське прізвище. Відомі носії:

 Кулаков Валерій Павлович — Герой Радянського Союзу.
 Кулаков Віктор Іванович (1910—1982) — російський актор. Заслужений артист Росії (1944).
 Кулаков Володимир Пилипович (1923) — український співак (баритон), театральний діяч.
 Кулаков Денис Єрмилович (1986) — український футболіст, півзахисник.
 Кулаков Ігор Володимирович (1974) — письменник, журналіст.
 Кулаков Микола Лазаревич (1880—1945) — російський військовий діяч.
 Кулаков Микола Михайлович — Герой Радянського Союзу.
 Кулаков Олександр Вікторович (1983) — білоруський хокеїст, нападник.
 Кулаков Олексій Геннадійович (1967) — художник.
 Кулаков Петро Опанасович — Герой Радянського Союзу.
 Кулаков Роман Іванович — Герой Росії.
 Кулаков Теодор Сергійович — Герой Радянського Союзу.

Російські прізвища